Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Dryops fils de Priam, tué par Achille lors de la guerre de Troie ;
 Dryops fils de Spercheus, héros éponyme des Dryopes.
En entomologie :
 Dryops Olivier, 1791, genre de Coléoptères de la famille des Dryopidae